Прајс има више значења:
 Округ Прајс (Висконсин)
 Прајс (Јута)